Longview peut désigner :
 Longview, une ville de l'État de Washington
 Longview, une ville de l'Alberta
 Longview, une ville de Colombie-Britannique
 Longview, un village de l'Illinois
 Longview, une ville du Missouri
 Longview, une ville du Texas
 Long View, une ville de Caroline du Nord
 Longview, une chanson du groupe Green Day